Das Virginia Slims of Oklahoma 1991 war ein Tennisturnier der Damen in Oklahoma City. Das platzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 18. bis 24. Februar 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Oklahoma City